KAT6A () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 8-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 2 004 амінокислот, а молекулярна маса — 225 028.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, репресорів, активаторів, ацилтрансфераз, регуляторів хроматину, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як транскрипція, регуляція транскрипції, ацетилювання. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном цинку. 
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 8

Гістонові ацетилтрансферази